Le Monde à l'envers est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Monde à l'envers, essai de Frédérick Tristan (1980) ;
 Le Monde à l'envers, un téléfilm réalisé par Charlotte Brandström, diffusé en 1999 ;
 Le Monde à l'envers, un film français réalisé par Rolando Colla, sorti en 2000 ;
 Le Monde à l'envers, un film franco-canadien, sorti en 2012 ;
 Le monde à l'envers, un album de Zaho (2017) ;
 Le Monde à l'Envers, une chaîne YouTube de parodies présentée par Valentin Jean et Jenny Letellier ;
 Le monde à l'envers, une émission de télévision québécoise diffusée depuis 2022.